

Patronyme 

 Bertrand Du Guesclin (1320-1380), militaire breton, connétable de France et de Castille ;
 Un monument (statue d'Arthur Le Duc des années 1910) lui est consacré à Caen.
 Olivier Du Guesclin ( - ), frère du précédent et personnalité de la guerre de Cent Ans.

Titres 

 Du Guesclin (1949), film français de Bernard de Latour.

Navires 
  est le nom de plusieurs navires français.